Pradensi – abitanti di Antônio Prado
Pradensi – abitanti di Prado (Bahia)
Pradensi – abitanti di Prados